Johann Christian Rosenmüller – anatomista tedesco
 Johann Georg Rosenmüller –  teologo tedesco
 Johann Rosenmüller –  compositore tedesco